Дэ́ниел Ранку́р-Лаферрье́р (; род. 1943) — американский литературовед-русист и культуролог, специалист по изучению русской культуры методами психоанализа.

Биография 

Родился в 1943 году в католической семье, где был младшим из тринадцати детей. 

В 1965 году окончил университет и поступил в аспирантуру биологического факультета Гарвардского университета, однако решил сменить область исследований с изучения птиц на литературоведение.

В 1972 году в Брауновском университете получил доктора философии в области славянских языков и литератур, защитив под научным руководством  и  диссертацию, посвящённую творчеству , применив при этом лингвистический подход Якобсона и психоаналитический 3игмунда Фрейда.

До 1979 года был преподавателем в Университете Тафтса. 

С 1979 года работал на факультете русской литературы Калифорнийского университета в Дейвисе, где в 2004 году стал профессором-эмеритом русистики.

Научная деятельность 

Применял методы психоанализа при изучении творчества русских писателей, среди которых , , , , ,  и , а также занимался поэтикой, психоисторией, сексуальностью человека, семиотикой и этнонациональными исследованиями, что нашло отражение в работах — «Знак креста: От Голгофы до Геноцида», «Знаки плоти: Очерк эволюции человеческой сексуальности», «Из-под шинели Гоголя», «Психика Сталина: психоаналитическое исследование», «Рабская душа России: проблемы нравственного мазохизма и культ страдания», «Россия и русские глазами американского психоаналитика», «Русская литература и психоанализ» и «Лев Толстой на кушетке психоаналитика: женоненавистничество, мазохизм и ранняя утрата матери».

Научные труды

Монографии 

 Laferrière D. Five Russian Poems: Exercises in a Theory of Poetry. / With a foreword by Victor Terras. — Englewood, New Jersey: , 1977. — xv, 154 pp.
 Laferrière D. Sign and Subject: Semiotic and Psychoanalytic Investigations Into Poetry. — Lisse: Peter de Ridder Press, 1978. — 103 pp. Volume 14 of the series Studies in Semiotics.
 Rancour-Laferriere D. Out From Under Gogol's Overcoat: A Psychoanalytic Study. — Ann Arbor, Michigan: Ardis Publishers, 1982. — 251 pp.
 Rancour-Laferriere D. Signs of the Flesh: An Essay on the Evolution of Hominid Sexuality. — Berlin: Mouton de Gruyter Publishers, 1985. — x, 473 pp. (переиздана в 1992 году Indiana University Press — Rancour-Laferriere D. Signs of the Flesh: An Essay on the Evolution of Hominid Sexuality. — Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 1992. — x, 473 pp.)
 Rancour-Laferriere D. The Mind of Stalin: A Psychoanalytic Study. — Ann Arbor, Michigan: Ardis Publishers, 1988. — 161 pp.
 Rancour-Laferriere D. Tolstoy's Pierre Bezukhov: A Psychoanalytic Study. — London: Bristol Classical Press, 1993. — xi, 257 pp.
 Rancour-Laferriere D. The Slave Soul of Russia: Moral Masochism and the Cult of Suffering. — New York: New York University Press, 1995. — xii, 330 pp.
 Rancour-Laferriere D. Tolstoy on the Couch: Misogyny, Masochism and the Absent Mother. — London, New York: Macmillan, New York University Presss, 1998. — viii, 270 pp.
 Rancour-Laferriere D. Russian Nationalism from an Interdisciplinary Perspective: Imagining Russia. — Lewiston, New York: , 2000. — xx, 349 pp.
 Rancour-Laferriere D. Tolstoy’s Quest for God. — New Brunswick, London: , 2007. — vii, 199 pp.
 Rancour-Laferriere D. The Sign of the Cross: From Golgotha to Genocide. — New Brunswick, London: , 2011. — ix, 304 pp.
 Rancour-Laferriere D. Imagining Mary: A Psychoanalytic Perspective on Devotion to the Virgin Mother of God. — New York, London: Routledge, 2018. — xiii, 358 pp. (краткое содержание глав)

Переводы на русский язык

Статьи 

 Laferrière D. Similarity and Contiguity Processes in the Dream-Work // Sub-Stance. 1972. Vol. 3, 39-52 pp. 
 Laferrière D. Splitting of the Ego and Non-Uniform Deixis of the First Person Singular Pronoun in Alexander Blok's 'Neznakomka' // Working Papers of the Russian School. 1973. 1, 1-16 pp. 
 Laferrière D. The Poet and his Analyst // Sub-Stance. 1973. Vol. 7, 149-153 pp. 
 Laferrière D. Automorphic Structures in the Poem's Grammatical Space // . 1974. Vol. 10, 333-350 pp. 
 Laferrière D. Potebnja, Shklovskij, and the Familiarity/ Strangeness Paradox // Russian Literature. 1976. Vol. 4, 175-198 pp. 
 Laferrière D. The Writing Perversion // . 1976. 18, 217-233 pp. 
 Laferrière D. The Subject and Discrepant Use of the Category of Person // . 1976. Vol. 14, 93-104 pp. 
 Laferrière D. What is Semiotics? // Semiotic Scene. 1977. Vol. 1, 2-4 pp. 
 Laferrière D. Free and Non-Free Verse // Language and Style. 1977. Vol. 10, 79-85 pp. 
 Laferrière D. Of Semioticians and Slavists // Semiotic Scene 1977. Vol. 1 (№ 4), 28-33 pp.
 Laferrière D. Contiguity Breeds Similarity // Proceedings of the First Annual Meeting of the Semiotic Society of America / ed. Charls Pearson and Hope Hamilton-Faria, 1977. 69-75 pp.
 Laferrière D. Semiotica Sub Specie Sovietica // Poetics and Theory of Literature. 1978. Vol. 3, 437-454 pp.
 Rancour-Laferriere D. The Identity of Gogol's 'Vij' // . 1978. Vol. 2, 211-234 pp.
 Laferrière D. Ingarden and Husserl Versus Literary Semiotics // . 1979. Vol. 26, 181-196 pp.
 Laferrière D. Making Room for Semiotics // Academe: Bulletin of the AAUP. 1979. Vol. 66, 434-440 pp. 
 Laferrière D. Structuralism and Quasi-Semiotics // . 1979. Vol. 25, 307-318 pp.
 Laferrière D. Iambic Versus Trochaic: The Case of Russian // International Review of Slavic Linguistics. 1979. Vol. 4, 81-136 pp.
 Laferrière D. Speculations on the Origin of Visual Iconicity in Culture // Ars Semeiotica. 1979. Vol. 2, 173-185 pp.
 Laferrière D. Symmetry, Asymmetry, and Antisymmetry // Poetics and Theory of Literature. 1979. Vol. 4, 345-358 pp.
 Laferrière D. Subjectivity and Discrepant Use of the Category of Person // A Semiotic Landscape: Proceedings of the First Congress of the International Association for Semiotic Studies / eds. S. Chatman, U.Eco and J. Klinkenberg. — Mouton: The Hague, 1979. 528-32.
 Laferrière D. Some Semiotic Aspects of the Human Penis // . 1979. Vol. 24, 37-82 pp.
 Laferrière D. Semiotics, Psychoanalysis, and Science: Some Selected Intersections // Ars Semeiotica. 1980. Vol. 3, 181-240 pp.
 Laferrière D. The Teleology of Rhythm in Poetry:  With Examples Primarily From the Russian Syllabotonic Meters // Poetics and Theory of Literature. 1980. Vol. 4, 411-50 pp.
 Laferrière D. On Subtexts in Russian Literature // Wiener Slawistischer Almanach. 1981. Vol. 7, 289-296 pp.
 Laferrière D. Preliminary Notes on the Evolution of Sexual Signs // Journal of Evolutionary Psychology. 1981. Vol. 2, 1-5 pp.
 Laferrière D. Stress Shifts Induced by Syllabotonic Rhythm // Russian Literature. 1981. Vol. 10, 31-48 pp.
 Laferrière D. Preliminary Remarks on Literary Memetics // AXIA: Davis Symposium on Literary Evaluation / eds. K. Menges and D. Rancour-Laferriere. — Stuttgart: Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, 1981. — 77-87 pp. (переиздано в Preliminary Remarks on Literary Memetics,” Biopoetics: Evolutionary Explorations in the Arts / ed. Brett Cooke and Frederick Turner. — Lexington, Kentucky: ICUS, 1999. — 59-70 pp.)
 Laferrière D. Sociobiology and Psychoanalysis: Interdisciplinary Remarks on the Most Imitative Animal // Psychoanalysis and Contemporary Thought. 1981. Vol. 4, 435-526 pp.
 Laferrière D. All the World's a Vertep: The Personification/De-personification Complex in Gogol's Sorochinskaja jarmarka // Harvard Ukrainian Studies. 1982. Vol. 6, 339-371 pp.
 Laferrière D. „Ja vas ljubil“ Revisited // Russian Poetics / eds. T. Eekman and D. Worth. — Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1983. — 305-324 pp.
 Laferrière D. Four Adaptive Aspects of the Female Orgasm // Journal of Social and Biological Structures. 1983. Vol. 6, 319-333 pp.
 Laferrière D. Unstitching Gogol's OVERCOAT: A Retrospective Footnote to Out From Under Gogol's Overcoat // Russian Language Journal. 1984. Vol. 38, 187-188 pp.
 Laferrière D. The Boys of Ibansk: A Freudian Look at Some Recent Russian Satire // Psychoanalytic Review. 1985. Vol. 72, 639-656 pp.
 Laferrière D. Solzhenitsyn and the Jews: A Psychoanalytic View // Soviet Jewish Affairs. 1985. Vol. 15, 29-54 pp. (переиздано в Russian Literature and Psychoanalysis / ed. D. Rancour-Laferriere. — Amsterdam: John Benjamins, 1989, 143-170 pp.)
 Laferrière D. The Deranged Birthday Boy: Solzhenitsyn's Portrait of Stalin in The First Circle // Mosaic. 1985. Vol. 18, 61-72 pp.
 Laferrière D. Freud, Sigmund (1856-1939) // Encyclopedic Dictionary of Semiotics / ed. T. Sebeok. Vol. I. — Berlin: Mouton de Gruyter, 1986. — 277-278 pp.
 Laferrière D. Signs of Anality // . 1987. Vol. 63, 371-382 pp.
 Laferrière D. The God of Solzhenitsyn // The Supernatural in Slavic and Baltic Literature / eds. A. Mandelker and R. Reeder. — Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1988. — 261-274 pp.
 Laferrière D. Pushkin's Still Unravished Bride: A Psychoanalytic Study of Tat'iana's Dream // Russian Literature. 1989. Vol. 25, 215-258 pp.
 Laferrière D. Further Remarks on the Teleology of Metrical Rhythm // Russian Verse Theory / eds. B. Scherr and D. Worth. — Columbus, Slavica Publishers, 1989. — 275-285 pp.
 Laferrière D. The Mind of Stalin on the Eve of Hitler's Invasion of the Soviet Union // . 1988. Vol. 15, 481-500 pp.
 Laferrière D. Linguistic and Folkloristic Notes on Pasternak's `Khmel' // Canadian-American Slavic Studies. 1988. Vol. 22, 157-162 pp.
 Laferrière D. "Shpon'ka's Dream Interpreted // . 1989. Vol. 33, 358-372 pp.
 Laferrière D. Introduction: Russian Literature and Psychoanalysis — Four Modes of Intersection // Russian Literature and Psychoanalysis / ed. D. Rancour-Laferriere. — Amsterdam: John Benjamins, 1989. 1-38 pp.
 Laferrière D. Hélène as Pre-Oedipal Selfobject // Tolstoy Studies Journal. 1989. Vol. 2, 41-52 pp.
 Laferrière D. From Incompetence to Satire: Voinovich's Image of Stalin as Castrated Leader of the Soviet Union in 1941 // Slavic Review. 1991. Vol. 50, 36-47 pp.
 Laferrière D. Freud Returns to the Soviet Union // Report on the USSR. 1991. Vol. 3/38, 4-11 pp.
 Laferrière D. Why the Russian Formalists Had No Theory of the Literary Person // Wiener slawistischer Almanach. // Sonderband. 1992. Vol. 31. — 327-337 pp.
 Laferrière D. The Couvade of Peter the Great: A Psychoanalytic Aspect of The Bronze Horseman // Pushkin Today / ed. D. Bethea. — Bloomington: Indiana University Press, 1993. — 73-85 pp.
 Laferrière D. Anna’s Adultery: Distal Sociobiology vs. Proximate Psychoanalysis // Tolstoy Studies Journal. 1993. Vol. 6. — 33-46 pp.
 Laferrière D. Lermontov’s Farewell to Unwashed Russia: A Study in Narcissistic Rage // Slavic and East European Journal 1993. Vol. 37. — 293-304 pp.
 Laferrière D. Introduction: Self-Analysis Enhances Other-Analysis // Self-Analysis in Literary Study / ed. D. Rancour-Laferriere. — New York University Press, New York, 1994. — 1-34 pp.
 Laferrière D. Why Natasha Bumps Her Head: The Value of Self-Analysis in the Application of Psychoanalysis to Literature // Self-Analysis in Literary Study / ed. D. Rancour-Laferriere. — New York : New York University Press, 1994. — 130-144 pp.
 Laferrière D. Listening to Lev Nikolaevich // Tolstoy Studies Journal. 1994. Vol. 7, 89-93 pp.
 Laferrière D. Castratory Imagery in Voinovich's Moscow 2042 // Russian Language Journal. 1995. Vol. 49, 193-204 pp.
 Rancour-Laferriere D., Loseva V., Lunkov A. Violence in the Garden: A work by Tolstaja in Kleinian Perspective // . 1995. Vol. 39, 524-534 pp.
 Laferrière D. Linguistic Poetics and Narrative Structure: Introduction to Part IV // Selected Essays of Catherine V. Chvany / ed. O. Yokoyama and E. Klenin. — Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1996. 245-249 pp.
 Laferrière D. The Illusion of Russia // Mind and Human Interaction. 1998. Vol. 9, 112-127 pp.
 Laferrière D. Nadezhda Durova Remembers Her Parents // Russian Literature. 1998. Vol. 44, 457-468 pp.
 Laferrière D. La sonate à Kreutzer: une approche kleinienne de l'aversion de Tolstoï pour la sexualité // Gradiva. 1998. Vol.3. № 2. 125-149 pp.
 Laferrière D. Narcissism, Masochism, and Denial in The Death of Ivan Ilich // The Death of Ivan Il’ich: A Critical Companion / ed. G. Jahn. — Evanston, Illinois: Northwestern University Press, 1999. 117-133 pp.
 Laferrière D. Russians React to the Idea of Russian Masochism // . — 1999. — Vol. 27. — 59-66 pp.
 Laferrière D. The Kreutzer Sonata: A Kleinian Approach to Tolstoy’s Hatred of Sex // Literature and Psychoanalysis: Proceedings of the Fifteenth Annual Conference on Literature and Psychoanalysis / ed. Frederico Pereira. — Lisbon: Instituto Superior de Psicologia Aplicada, 1999. 177-192 pp. (перевод на русский язык „Крейцерова соната“. Клейнианский анализ толстовского неприятия секса // Психоаналитический вестник. — 1999. — №. 7. — С. 162-176.)
 Laferrière D. Lev Tolstoy’s Moral Masochism in the Late 1880s // One Hundred Years of Masochism: Literary Texts, Social and Cultural Contexts / ed. Michael C. Finke, Carl Niekerk. — Amsterdam: Rodopi, 2000. 155-170 pp.)
 Laferrière D. Assimilationism in Relation to Ethnic Hatred among Russian Nationalists // Ab Imperio 2000. Vol. 1, 131-145 pp.
 Laferrière D. Anti-Semitism in Russia: Some Interactions of Paranoia and Masochism in the Ethnic Realm // Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society. — 2001. — Vol. 6. — 73-82 pp.
 Laferrière D. Psychoanalytic Remarks on Russian Icons of the Mother of God // Journal of European Psychoanalysis. — 2001. — Vol. 12-13. — 65-78 pp. (Ранкур-Лаферрьер Д. Психоаналитические заметки о русских иконах Богоматери // Вестник психоанализа. — 2001. — № 1. — С. 71-84.)
 Laferrière D. Who Are the Russians? // Russian Life, 2002. № 6. P. 64.
 Laferrière D. The Moral Masochism at the Heart of Christianity: Evidence from Russian Orthodox Iconography and Icon Veneration // Journal for the Psychoanalysis of Culture and Society. 2003. Vol. 8. 12-22.
 Laferrière D. Highly Valuable Persons // Times Literary Supplement. 2003. 21 February, P. 33.
 Laferrière D. Does God Exist? A Clinical Study of the Religious Attitudes Expressed in Tolstoy’s Confession // . 2005. Vol. 49, 446-474 pp.
 Laferrière D. Observations on Psychoanalysis in Contemporary Russia // Clio's Psyche. Vol 13/4. 2007. Vol. 179, 201-204 pp.
 Laferrière D. From Death to Resurrection: The Case of Jesus // Clio's Psyche. 2008. Vol 15/3, 146-148 pp.
 Laferrière D. Pope Pius XII, the Dogma of Mary's Assumption, and the Holocaust // Clio's Psyche. 2014. Vol 21/1, 28-32 pp.

 на русском языке

 Ранкур-Лаферрьер Д. Страх Сталина: опыт психоанализа // Литературная газета — Досье. 1991. — № 6. — С. 14—15.
 Ранкур-Лаферрьер Д. Человеческая сексуальность в свете эволюционного психоанализа. // Архетип. — 1996. — № 1. — С. 45—48.
 Ранкур-Лаферрьер Д. Онтогенез нравственного мазохизма в России // Архетип. — 1996. — № 3—4. — С. 120—124.
 Ранкур-Лаферрьер Д. Сновидение гоголевского Шпоньки. Попытка психоаналитического толкования. // Архетип. — 1997. — № 1. — С. 62—69.
 Ранкур-Лаферрьер Д. Был ли Толстой христианином? // Лев Толстой и мировая литература: материалы III Международной научной конференции, Ясная Поляна, 28—30 августа 2003 г. — Тула: Ясная Поляна, 2005. — С. 171—193.
 Ранкур-Лаферрьер Д. К постановке проблемы семиотики пениса // Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре. Эпоха модернизма / Под ред. Дениса Г. Иоффе. — : Ладомир, 2008. — С. 53—112.

Научная редакция 

 AXIA: Davis Symposium on Literary Evaluation. / eds. Daniel Rancour-Laferriere and Karl Menges. — Stuttgart: Akademischer Verlag Hans-Dieter Heinz, 1981. — 130 pp. Volume 94 of the series Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik.
 Russian Literature and Psychoanalysis / Ed. Daniel Rancour-Laferriere. — Amsterdam: , 1989. — x, 485 pp.
 Self-Analysis in Literary Study / Ed. Daniel Rancour-Laferriere. — New York: New York University Press, 1994. — xiii, 213 pp.

Интервью 

 Лейбин В. М., Ранкур-Лаферрьер Д. Психоанализ в жизни общества. Актуальное интервью // Общественная мысль за рубежом. — 1991. — № 1.
 Синящик А. Привет, я — Джо Сталин. Зачем американский учёный исследует „рабскую душу России“ // Фокус, 06.04.2016. — С. 56—57 (перевод на английский язык)

Литература 

 на русском языке

 Антонян Ю. М. Великая Мать: Реальность архетипа / Ин-т гуманитарного образования (ИГУМО). — : Логос, 2007. — 279 с. — ISBN 978-5-98699-027-9.
 Антонян Ю. М. Страдание и его роль в культуре: Монография. — : Норма; ИНФРА-М, 2013. — 223 с. — ISBN 978-5-91768-356-0.
 
 Бачинин В. А. Национальная идея для России: Выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом: исторические очерки политической теологии и культурной антропологии / Ассоц. христиан. церквей „Союз христиан“, Науч.-исслед. центр. — : Алетейя, 2005. — (Серия „Левиафан: Государство. Общество. Личность“). — 365 с.
 Вайскопф М. Я. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. — 2-е изд., испр. и расшир. — : РГГУ, 2002. — 686 с. — ISBN 5-7281-0614-5.
 Гагин В. Н. Национальные праздники и обряды, или праздничность как феномен русской культуры / Акад. переподгот. работников искусства и культуры. — : Профиздат, 2005. — 320 с. — 1000 экз. — ISBN 5-255-01449-4. 
 Гуревич П. С. Культурология: Элементарный курс. — : Директ-Медиа, 2013. — 343 с. — ISBN 978-5-4458-3394-9.
 Егоров О. Г. М. Ю. Лермонтов как психологический тип: Монография. — : Когито-Центр, 2015. — 238 с. — 500 экз. — ISBN 978-5-89353-451-1.
 Ермолин Е. А. Теоретические основы изучения истории русской культуры в современном образовательном процессе: Дисс. … д-ра пед. наук: 13.00.01. — Ярославль, 1999. — 500 с.
 Жолковский А. К. Избранные статьи о русской поэзии: Инварианты, структуры, стратегии, интертексты. — : РГГУ, 2005. — 655 с. — ISBN 5-7281-0800-8.
 Замфир Е. И. Гендерные стереотипы русской традиционной культуры: Дисс. … канд. культурологии : 24.00.01. — , 2005. — 236 с.
 Историография сталинизма: сборник статей / Рук.: А. И. Зевелев, В. Э. Багдасарян; под ред. Н. А. Симония. — : РОССПЭН, 2007. — 479 с. — ISBN 978-5-8243-0891-4.
 Красноглазов А. Б. Функционирование артефакта в культурно-семантическом пространстве: Дисс. … д-ра филос. наук: 17.00.08. — , 1995. — 290 с.
 Лаптева Е. В. Американское россиеведение 1970—2000 гг.: Характерные черты социокультурных исследований: Дисс. … д-ра ист. наук: 07.00.09. — Тюмень, 2005. — 442 с.
 Паламарчук О. Т. Россия: от национального к общечеловеческому. — : Изд-во Российской акад. образования, 2006. — 143 с. — ISBN 5-9770-0057-4.
 Пальцев А. И. Менталитет и ценностные ориентации этнических общностей: На примере сибиряков: Дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11. — Новосибирск, 1998. — 157 с.
 Прохорова Н. И. Влияние психоанализа на русское литературоведение и литературную критику 1920-х годов: Дисс. … канд. филол. наук: 10.01.10. — , 2003. — 219 с.
 Птицына О. В. Эрос в русской философии конца XIX — начала XX века: Дисс. … канд. филос. наук: 09.00.11. — , 1999. — 161 с.
 Резник М. И. Смирение и послушание в контексте учений о личности XX века: Дисс. … канд. психол. наук: 19.00.01. — , 2005. — 160 с. 
 Соколов М. М. Самопредставление организации в русском радикальном националистическом движении: Дисс. … канд. соц. наук: 22.00.04. — , 2003. — 168 с.
 Стрекалова У. С. Семантика гендера в русской языковой картине мира: На материале поговорок: Дисс. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Стрекалова Ульяна Сергеевна; [Место защиты: Рос. гос. ун-т им. Иммануила Канта]. — Калининград, 2011. — 209 с. 
 Ушакин С. А. Загадки «русской души»: обзор монографий Е. Хеллберг-Хирн, Д. Ранкур-Лаферрьера, Д. Песмен // Социологический журнал. — 2001. — № 2. — С. 177—186.
 Щербинина Н. Г. Теории политического лидерства: Учебное пособие. — : Весь мир, 2004. — 182 с.

 на других языках
 LeBlanc, R. D. "Review Article: Daniel Rancour-Laferriere’s Russian Literature and Psychoanalysis" Дениэл Ранкур-Лаферьер, Русская литература и психоанализ (: Ладомир, 2004). // Tolstoy Studies Journal, V. 19 (2007) p. 119-123.
 Lemaire F. C. Daniel Rancour-Laferriere, The Sign of the Cross / Joseph Ratzinger, Jésus de Nazareth // Témoigner. Entre histoire et mémoire. — 2013. — Vol. 115. — 170-175 pp.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Daniel Rancour-Laferriere на academia.edu

Авторы энциклопедий и словарей
Выпускники Брауновского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Дейвисе
Литературоведы США
Русисты США
Пушкинисты
Лермонтоведы
Толстоведы
Пастернаковеды
Гоголеведы
Блоковеды
Культурологи США